Waard (herberg): baas van een herberg

Geografie
 Waard (landschap): vlak landschap in een rivierengebied
 Waard (Zonhoven): gehucht in de Belgische gemeente Zonhoven
 Grote Waard: voormalig Hollands landbouwgebied ontstaan in de 13e eeuw
 Kleefse Waard: Nederlands bedrijventerrein in Arnhem-Noord
 Liendense Waard: Nederlandse natuurontwikkelingsgebied in de uiterwaarden van de Maas
 Onderdijkse Waard: uiterwaard van de IJssel ten zuiden van Kampen
 Zwijndrechtse Waard: Nederlandse rivierengebied in Zuid-Holland

Overig
 Polder Waard-Nieuwland: Nederlandse polder uit 1846 in Noord-Holland
 Gastheer (biologie): of waard is in de biologie een organisme dat een ander organisme draagt;
 een waardplant is een plant waarop een organisme of virus de bestanddelen vindt, die voor zijn groei en vermeerdering nodig zijn.

Zie ook
 De Waard (doorverwijspagina)
 Waarden (doorverwijspagina)
 Hoeksche Waard (doorverwijspagina)
 Stadswaard